Stadsbrand van Medemblik (1517)
 Stadsbrand van Medemblik (1555)